Margrete af Østrig henviser til blandt andre:

 Margrete af Østrig (1480-1530) – statholderinde i Nederlandene
 Margrete af Østrig (1584-1611) – dronning af Spanien